Orscha steht für
 Orscha, Stadt in Weißrussland
 Ortschaften in Russland:
 Orscha (Mari El), Dorf in der Republik Mari El
 Orscha (Pskow), Dorf in der Oblast Pskow
 Orscha (Twer, Siedlung), Siedlung städtischen Typs in der Oblast Twer
 Orscha (Twer, Dorf), Dorf in der Oblast Twer

 Orscha (Fluss), Nebenfluss der Wolga in der Oblast Twer (Russland)